Бакеријачи има више значења:

 Бакеријачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакеријачи (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику